DAS puede referirse a:

 Departamento Administrativo de Seguridad, antiguo organismo colombiano de inteligencia.
 El atentado al edificio del DAS en 1989, perpetrado por hombres al mando de Pablo Escobar.
 Direct Attached Storage, método de almacenamiento informático.